Кыпа-Хэй-Кы^

Реки
 Кыпа-Хэй-Кы (приток Ратты)
 Кыпа-Хэй-Кы (приток Хэй-Кы)